Aviglianesi – abitanti di Avigliana
Aviglianesi – abitanti di Avigliano Umbro
Aviglianesi – abitanti di Avigliano